

Belgio 
 Chiesa di San Paolo ad Anversa

Canada 
 Chiesa di San Paolo, a Toronto in Ontario
 Chiesa di San Paolo ad Halifax
 Chiesa di San Paolo, a Ottawa in Ontario
 Chiesa di San Paolo (Leaskdale), a Leaskdale in Ontario
 Chiesa di San Paolo (Dawson City, Yukon), a Dawson City

Francia 
 Chiesa di San Paolo di Amiens 
 Chiesa di San Paolo di Auterive 
 Chiesa di San Paolo di Bagneux;
 Chiesa di San Paolo-San-Francesco-Saverio di Bordeaux;
 Chiesa di San Paolo di Calce;
 Chiesa di San Paolo di Châteauneuf;
 Chiesa di San Paolo di Chazelles;
 Chiesa di San Paolo di Clermont-l'Hérault;
 Chiesa di San Paolo di Frontignan;
 Chiesa di San Paolo di Gorhey;
 Chiesa di San Paolo di Hyères;
 Chiesa di San Paolo di Lione;
  Chiesa di San Paolo di Montluçon;
 Chiesa di San Paolo di Montmartre;
 Chiesa di San Paolo di Narbona;
 Chiesa di San Paolo di Nîmes;
 Chiesa di San Paolo-San-Luigi a Parigi;
 Chiesa di San Paolo di Parthenay;
 Chiesa di San Paolo di Pesmes;
 Chiesa di San Paolo di Peyriac-de-Mer;
 Chiesa di San Paolo di Py (Pirenei Orientali) ;
 Chiesa di San Paolo, a Champniers-et-Reilhac;
 Chiesa di San Paolo di Rouen;
 Chiesa di San Paolo di Saint-Georges-de-Poisieux;
 Chiesa di San Paolo di Saint-Paul-de-Tartas;
 Chiesa di San Paolo di Saint-Paul-de-Varax;
 Chiesa di San Paolo di Saint-Paul-en-Chablais;
 Chiesa di San Paolo di Saint-Paul-lès-Dax;
 Chiesa di San Paolo di Saint-Pol-sur-Ternoise (Passo di Calais)
 Chiesa di San Paolo di Strasburgo;
 Chiesa di San Paolo di Turenne;
 Chiesa di San Paolo di Vals-le-Chastel;
 Chiesa di San Paolo di Venas;
 Chiesa di San Paolo a Reynès (Pirenei Orientali) ;
 Chiesa di San Paolo di Villar-en-Val (Aude).

Germania 
 Chiesa di San Paolo a Berlino
 Chiesa di San Paolo a Braunschweig
 Chiesa di San Paolo a Francoforte sul Meno
 Chiesa di San Paolo a Monaco di Baviera

India 
 Chiesa di San Paolo, chiesa anglicana a Landour
 Chiesa di San Paolo, a Diu
 Chiesa di San Paolo, a Bangalore
 Chiesa di San Paolo, a Mangalore

Italia

Abruzzo 
 Chiesa di San Paolo di Barete all'Aquila
 Chiesa di San Paolo al cimitero a Barete
 Chiesa di San Paolo di Peltuinum

Calabria 
 Chiesa ortodossa di San Paolo dei greci

Campania 
 Chiesa di San Paolo a Sorrento

Emilia-Romagna 
 Chiesa di San Paolo a Bobbio
 Chiesa di San Paolo a Ferrara
 Chiesa di San Paolo a Mirabello, frazione di Terre del Reno

Lazio 
 Chiesa di San Paolo ad Albano
 Chiesa di San Paolo a Fondi
 Chiesa di San Paolo a Rieti
 Chiesa di San Paolo alle Tre Fontane
 Chiesa di San Paolo alla Regola
 Chiesa di San Paolo primo eremita
 Chiesa di San Paolo dentro le Mura

Liguria 
 Chiesa di San Paolo a Genova
 Chiesa di San Paolo a Savona
 Santuario di San Paolo ad Aurigo

Lombardia 
 Chiesa di San Paolo e Brugherio
 Chiesa di San Paolo a Legnano
 Chiesa di San Paolo Converso
 Chiesa di San Paolo Sarnico

Molise 
 Chiesa di San Paolo a Campobasso

Piemonte 
 Chiesa di San Paolo ad Asti

Puglia 
 Chiesa di San Paolo Eremita a Brindisi
 Chiesa di San Paolo a San Paolo di Civitate

Sardegna 
 Chiesa di San Paolo a Cardedu
 Chiesa di San Paolo a Codrongianos
 Chiesa di San Paolo a Milis
 Chiesa di San Paolo a Olbia

Sicilia 
 Chiesa di San Paolo a Bivona
 Chiesa di San Paolo a Solarino

Toscana 
 Chiesa di San Paolo a Caprese Michelangelo
 Chiesa di San Paolo a Pistoia
 Chiesa di San Paolo a Prato
 Chiesa di San Paolo a San Miniato
 Chiesa di San Paolo a Tavarnelle Val di Pesa
 Chiesa di San Paolo a Ripa d'Arno a Pisa
 Chiesa di San Paolo a Soffiano
 Chiesa di San Paolo all'Orto a Pisa
 Chiesa di San Paolo a Presciano
 Chiesa di San Paolo a Carteano
 Chiesa di San Paolo a Mosciano

Trentino-Alto Adige 
 Chiesa di San Paolo a Bolzano
 Eremo di San Paolo a Prabi, frazione di Arco

Umbria 
 Chiesa di San Paolo a Spoleto

Veneto 
 Chiesa di San Paolo a Lanzago, nel comune di Silea
 Chiesa di San Paolo a Monselice
 Chiesa di San Paolo a Verona

San Marino 
 Chiesa di San Paolo a Faetano

Svizzera 
 Chiesa di San Paolo detta Chiesa Rossa

Macao 
 Rovine della chiesa di San Paolo

Regno Unito 
 Chiesa di San Paolo a Birmingham
 Chiesa di San Paolo a Brighton
 Chiesa di San Paolo a Londra (Covent Garden)

Spagna 
 Chiesa di San Paolo, ad Albacete
 Chiesa di San Paolo, a Baeza, provincia de Jaén;
 Chiesa di San Paolo, a Cadice
 Chiesa di San Paolo, a Caserras, provincia di Barcellona
 Chiesa di San Paolo a Cordova
 Chiesa di San Paolo, a Cuenca
 Chiesa di San Paolo Apostolo, a Cañada del Provencio, nel comune di Molinicos, provincia di Albacete
 Chiesa di San Paolo, nel quartiere di Trinidad a Malaga
 Chiesa di San Paolo, a Murcia
 Chiesa di San Paolo, a Oviedo;
 Chiesa di San Paoloo, a Palencia; 
 Chiesa di San Paolo, a Peñafiel, provincia di Valladolid;
 Chiesa di San Paolo, a Salamanca;
 Chiesa di San Paolo, a Siviglia; 
 Chiesa di San Paolo, a Úbeda;
 Chiesa di San Paolo, a Valladolid;
 Chiesa di San Paolo, ia Saragozza;
 Chiesa di San Paolo, a Burgos;

Sri Lanka 
 Chiesa di San Paolo a Kandy)
 Chiesa di San Paolo di Milagiriya

Stati Uniti d'America 
 Chiesa di San Paolo a Grosse Pointe Farms
 Chiesa di San Paolo a Portsmouth
 Chiesa di San Paolo a San Francisco

Pagine correlate 
 Basilica di San Paolo
 Cattedrale di San Paolo
 Pieve di San Paolo
 Santuario di San Paolo
 Chiesa di San Paolo Apostolo
 Chiesa della Conversione di San Paolo
 Chiesa di San Paolo della Croce
 Chiesa di San Paolino
 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo